L'Oiseau d'or est un conte figurant dans le premier volume du recueil Contes de l'enfance et du foyer (1812, KHM 57) des frères Grimm ;
 L'Oiseau d'or est une bande dessinée (2006) de Cécile Chicault, basée sur le précédent.